Duety (album Ireny Santor)
 Duety (album Libera)
 Duety (album Krzysztofa Kiljańskiego)
 Duety (album Krzysztofa Krawczyka)
 Duety (piosenka Püdelsów)